Le conseil de prud'hommes (CPH) est une juridiction qui connaît des litiges du droit du travail. Il en existe ainsi :

France 
 Conseil de prud'hommes (France)

Suisse 

 Canton du Jura : Conseil de prud'hommes (Jura) 
 Canton de Genève :  Tribunal des prud'hommes (Genève)
 Canton de Vaud : Tribunaux de prud'hommes (Vaud)

Belgique 
 Conseil de prud'hommes (Belgique)

Tunisie 
 Conseil de prud'hommes (Tunisie)